MVB (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Maastrichtse Verkennersband, een show & marchingband uit Maastricht